Гексахлоротехнетат калия — неорганическое соединение, комплексный хлорид металлов технеция и калия с формулой K[TcCl],
жёлтые кристаллы,
гидролизуются в воде.

Получение 
 Восстановление пертехнетата аммония иодидом калия в сильно солянокислой среде:

Физические свойства 
Гексахлоротехнетат калия образует жёлтые кристаллы.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

 Гидролизуется водой:

Литература 
 
 

технеция
Соединения калия